Het Griekse woord voor barbaar
 Barbaros (voetbalclub), een voetbalclub uit Hengelo
 Barbaros (Tekirdağ), een gemeente in de Turkse provincie Tekirdağ
 Khair ad-Din (Turks: Barbaros Hayrettin Paşa), Barbarijse zeerover en Ottomaans admiraal

Zie ook
Barbarossa (doorverwijspagina)